Criollo (kakao) – odmiana ziaren kakaowca
 Criollo – rasa koni